Saint Honoré désigne plusieurs saints chrétiens :

 Honoré d'Amiens, saint patron des boulangers ;
 Honoré de Lérins ou saint Honorat ;
 Honoré de Buzançais ;
 Honoré de Paris, vénérable.

Horlogerie
Saint Honoré, marque suisse d'horlogerie.